Водопьяново — название населённых пунктов в России:

 Водопьяново — село в Еланском районе Волгоградской области.
 Водопьяново — с 1934 по 1957 год название села Донское в Задонском районе Липецкой области.